Yerba de las güebras puede referirse a:

 el nombre común de la planta Anagallis foemina; o
 el nombre común de la planta Anagallis arvensis.